Mireille est un prénom féminin.

Œuvres 
 Mireille (Mirèio en provençal), œuvre littéraire de Frédéric Mistral (1859) ;
 Mireille, opéra de Charles Gounod, d'après l'œuvre éponyme de Frédéric Mistral (1864) ;
 Mireille, film de René Gaveau, également inspiré de l'œuvre de Frédéric Mistral (1933) ;
 Mireille, troisième album de Dick Annegarn (1975).

Nom d'artiste 
 Mireille, nom d'artiste de Mireille Hartuch, chanteuse française (1906-1996)

Personnalités notoires portant ce prénom 
 Mireille Darc, actrice française (1938-2017) ;
 Mireille Dumas, productrice et présentatrice française de télévision (née en 1953) ;
 Mireille Mathieu, chanteuse française (née en 1946) ;
 Mireille, chanteuse, compositrice, actrice et animatrice du Petit Conservatoire de la chanson.

Autres 
 Mireille, revue de bande dessinée petit format de l'éditeur Jeunesse et Vacances ;
 Mireille, nom d'un astéroïde (en référence à l'œuvre de Frédéric Mistral) ;
 Mireille, cépage, croisement entre l'Italia et la perle de Csaba.
 Lac Mireille, lac des îles Kerguelen

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de titre
Prénom féminin